La saison 2011-2012 de Championnat de Macédoine de football est la  de la première division macédonienne. Lors de celle-ci, le FK Škendija 79 Tetovo tente de conserver son titre de champion face aux onze meilleurs clubs macédoniens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les douze clubs participants à la première phase de championnat se confrontent à deux reprises aux onze autres. En fonction du classement établi au terme de cette première phase, chaque équipe affronte une fois de plus les onze autres afin d'attribuer le titre de champion.

C'est le club du FK Vardar Skopje qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final avec neuf points d'avance sur le FK Metalurg Skopje et dix sur le tenant du titre, le FK Škendija 79 Tetovo. C'est le sixième titre de l'histoire du club, le premier depuis neuf ans. Le Vardar Skopje a failli terminer la saison invaincu, puisque le club a uniquement perdu la rencontre de la  et dernière journée.

Qualifications en coupe d'Europe 
À l'issue de la saison, le champion se qualifie pour le  de qualification des champions de la Ligue des champions 2012-2013. Alors que le vainqueur de la Coupe de Macédoine de football prend la première des trois places en Ligue Europa 2012-2013, les deux autres places reviennent aux deux équipes les mieux classées qui ne sont ni championnes ni vainqueur de la Coupe.

Les clubs participants 
FK Bregalnica Chtip
FK Metalurg Skopje
FK Napredok Kitchevo
FK 11 Oktomvri
FK Rabotnički Skopje
FK Renova Džepčište
FK Sileks Kratovo
FK Ohrid
FK Škendija 79 Tetovo
FK Teteks Tetovo
FK Horizont Turnovo
FK Vardar Skopje

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages 
Les clubs classés  et  de première division en fin de saison affrontent les  et  de deuxième division pour connaître les 2 derniers clubs qui joueront la saison prochaine en deuxième division.

|}

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page de la saison sur RSSSF

Championnat de Macédoine du Nord de football
Macedoine
2011 en république de Macédoine
2012 en république de Macédoine